Beyond (curta-metragem)
Beyond: Buddhist and Christian Prayers - álbum de Tina Turner, Regula Curti e Dechen Shak-Dagsay
Beyond: Two Souls - jogo eletrônico de 2013 para PlayStation3

Desambiguação